Petrovka (Tomsk), poble de la província de Tomsk, a Rússia
 Petrovka (Primórie), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Petrovka (Griazi), poble de la província de Lípetsk, a Rússia
 Petrovka (Úsman), poble de la província de Lípetsk, a Rússia
 Petrovka (Gorxétxnoie), poble de la província de Kursk, a Rússia
 Petrovka (Kémerovo), poble de la província de Kémerovo, a Rússia
 Petrovka (Kastórnoie), poble de la província de Kursk, a Rússia
 Petrovka (Omsk), poble de la província d'Omsk, a Rússia
 Petrovka (Vorónej), poble de la província de Vorónej, a Rússia
 Petrovka (Simferòpol), poble de la República de Crimea, a Rússia
 Petrovka (Krasnogvardéiskoie), poble de la República de Crimea, a Rússia